Джон Бэйн (, 21 октября 1957 года, Саутвик, Западный Эссекс, Англия), более известный под псевдонимом Attila the Stockbroker, — британский фолк-панк-музыкант и поэт, один из основателей Oi!-направления в современной поэзии, известного как «рантинг». Бэйн, выступавший в последнее время с группой Barnstormer, первую известность получивший в начале 1980-х годов, став участником второй волны британского панк-рока. Attila the Stockbroker дал более 2500 концертов, опубликовал 5 поэтических сборников и выпустил в общей сложности 29 пластинок (альбомов и синглов).

Биография 
Бэйн вышел на сцену в 1980 году: источником вдохновления для него послужили DIY-принципы панк-рока и прежде всего творчество The Clash. Поначалу он выступал в перерывах между выступлениями групп, аккомпанируя себе на мандолине. В числе групп, выступления которых он предварял, были The Jam, The Alarm, Newtown Neurotics, New Model Army. В свою очередь, Manic Street Preachers однажды выступили в первом отделении концерта Attila the Stockbroker в Университете Суонси.

Важное место в его творчестве 1980-х годов занимала «русская» тема (в своих стихотворениях он высмеивал страхи холодной войны, культвировавшиеся в годы правления Тэтчер: «Russians in the DHSS», «Russians in McDonald’s» и др.); а также сюрреалистический сериал про Найджела (Nigel wants to go to C&A').

 Библиография 
 Cautionary tales for Dead Commuters (with Seething Wells), Allen & Unwin, 1986
 Scornflakes, Bloodaxe, 1992)
 The Rat-Tailed Maggot & Other Poems Roundhead, 1998)
 Goldstone Ghosts. Roundhead, 2001
 My Poetic Licence. Roundhead, 2008
 The Long Goodbye (poems for my mother and stepfather). Roundhead. 2010

 Дискография 

 Альбомы 
 1983 — Ranting at the Nation LP (Cherry Red Records)
 1984 — Sawdust and Empire LP (Anagram Records)
 1987 — Libyan Students from Hell! LP (Plastic Head)
 1988 — Scornflakes LP (Probe Plus)
 1990 — Live at the Rivoli LP (Festival)
 1991 — Donkey’s Years CD/LP (Musidisc)
 1992 — This Is Free Europe CD/LP (Terz)
 1999 — Poems Ancient & Modern CD (Roundhead/Mad Butcher)
 1999 — The Pen & The Sword CD (Roundhead/Mad Butcher)
 1993 — 668-Neighbour of the Beast CD (Larrikin)
 1993 — Live auf St.Pauli CD (Terz)
 2003 — Live in Belfast' (Roundhead)

Кассеты 
 1981 — Phasing Out Capitalism (No Wonder)
 1993 — Attila the Stockbroker’s Greatest Hits (Roundhead)

EP 
 1982 — Rough, Raw and Ranting EP (Radical Wallpaper)
 1982 — Cocktails EP (Cherry Red)
 1984 — Radio Rap! EP (Cherry Red)
 1984 — Livingstone Rap! EP (Cherry Red Ken)

Совместные работы 
 С Джоном Отвэем
 1991 — Cheryl — a Rock Opera (Strikeback)

 Barnstormer
 1995 — Barnstormer (кассета, Roundhead Records)
 1995 — Sarajevo EP (Mad Butcher)
 1996 — The Siege of Shoreham (CD/cass, Roundhead Records)
 1998 — Live in Hamburg (кассета, Roundhead Records)
 1999 — The Siege of Shoreham (CD, Puffotter Platten; LP — East Side Records)
 2000 — Just One Life (Roundhead Records)
 2004 — Zero Tolerance (Roundhead Records)
 2004 — Baghdad Ska (сплит с Bomb Factory, Repeat Records)

 Seagulls Ska
 2005 — Tom Hark (We Want Falmer) EP (# 17 UK Top 40)

Примечания 

Панк-рок-музыканты Великобритании
Музыканты фолк-рока
Авторы-исполнители Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Социалисты Великобритании